Самбук — інша назва бузини.
 Самбук — солодка холодна страва, яку готують збиванням фруктового пюре з цукром і яєчним білком.
 Самбук — тип вітрильного судна.

Прізвище 

 Самбук Іван Єлисейович (1919—1979) — полковник радянської армії, учасник Другої Світової війни.
 Каміль Самбук (1859-?) — французький ботанік.
 Самбук Ростислав Феодосійович (1923—1996) — український письменник.
 Самбук Феодосій Вікторович (1900—1942?) — радянський ботанік, репресований у 1937 році.

 Йоганнес Самбукус (Йоганнес (Ян) Самбук(ус) — словацький / угорський гуманіст, поет, перекладач, історіограф, лікар; радник імператорів Максиміліана II та Рудольфа II.

Див. також 
 Самбука (значення)